1980 Голяма награда на Аржентина е 15-о за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 13 януари 1980 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина